sezon – pora roku
 „Sezon” – tomik poezji Rafała Wojaczka

Zobacz też: